Nordijska kombinacija na Zimskih olimpijskih igrah 1952.

Rezultati 

1952
Športi Zimskih olimpijskih iger 1952